Анструда (умерла в ) — святая игумения. День памяти — 17 октября.

Житие 
Анструда, или Аструда (Astrude, Austrude) родилась в христианской семье. Её родители, святые Бландин (Blandin) и Салаберга, основали монастырь Иоанна Крестителя в Лаоне. С согласия супруга св. Салаберга стала его первой настоятельницей. Святая Анструда стала настоятельницей вслед за ней. Она познала трудности, которые чинил ей тамошний епископ Перегрин, претендовавший на монастырь и поддерживаемый Эброином, майордомом Нейстрии.

Прославление 
Святая Анструда прославилась чудотворениями как при жизни, так и после своей кончины 17 октября 688 года. Она была погребена в монастырском храме Иоанна Крестителя в Лаоне, где её тело почивало до времён революции.

Литература 
 Les Petits Bollandistes, Mgr. Paul Guérin, 1872.

Ссылки 
 Sainte Anstrude

Святые периода Меровингов
Святые Пикардии
Христианские святые VII века
Католические святые
Женщины VII века